Molekulska formula -{C19H28O}- se može odnositi na:

 5α-Androst-2-en-17-on
 Androstenon